Mika Lartama, né le  à Hämeenlinna en Finlande, est un joueur professionnel finlandais de hockey sur glace qui évolue en position d'ailier droit.

Biographie

Carrière 
Son maillot le numéro 24 est retiré de l'équipe des HPK.

Carrière en club

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1983-1984 || HPK || SM-liiga
|| 34 || 6 || 8 || 14 || 22 || || || || ||
|-
| 1984-1985 || HPK || 1. Divisioona
|| - || - || - || - || - || || || || ||
|-
| 1986-1987 || TuTo Turku || 1. Divisioona
|| 43 || 10 || 12 || 22 || 35 || || || || ||
|-
| 1987-1988 || HPK || 1. Divisioona
|| 43 || 26 || 43 || 69 || 34 || || || || ||
|-
| 1988-1989 || HPK || SM-liiga
|| 44 || 18 || 20 || 38 || 35 || || || || ||
|-
| 1989-1990 || HPK || SM-liiga
|| 38 || 7 || 7 || 14 || 31 || || || || ||
|-
| 1990-1991 || HPK || SM-liiga
|| 44 || 15 || 19 || 34 || 65 || 8 || 2 || 3 || 5 || 2
|-
| 1991-1992 || HPK || SM-liiga
|| 30 || 15 || 15 || 30 || 22 || || || || ||
|-
| 1992-1993 || HPK || SM-liiga
|| 43 || 18 || 21 || 39 || 60 || 12 || 2 || 6 || 8 || 12
|-
| 1993-1994 || HPK || SM-liiga
|| 29 || 2 || 3 || 8 || 28 || || || || ||

Notes et références 

Naissance en mars 1963
Naissance à Hämeenlinna
Joueur finlandais de hockey sur glace
Joueur du HPK Hämeenlinna
Joueur du TuTo Turku
Attaquant de hockey sur glace